Desa Kencong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kencong (administrativ by i Indonesien, lat -7,78, long 112,23), Jawa Timur, 
 Desa Kencong (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 113,37), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar